Saumane ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saumane (Alpes-de-Haute-Provence) im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Saumane (Gard) im Département Gard

mit Namenszusatz:
 Saumane-de-Vaucluse im Département Vaucluse